Osoby o tym nazwisku:
 Antoni (wł. Aleksiej Pawłowicz Chrapowicki) − prawosławny biskup, filozof i teolog
 Antoni Ignacy Chrapowicki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Antoni Marcin Chrapowicki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Jan Antoni Chrapowicki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Józef Chrapowicki (1731-1801) − polski szlachcic, urzędnik staropolski, oficer
 Józef Chrapowicki (zm. 1812) − polski szlachcic, urzędnik staropolski